Twix, een chocoladereep waarvan de oorspronkelijke naam Raider was
Raider (legereenheid), een legereenheid
Raider (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Oakland Raiders, een Amerikaans American footballteam